Alfred Morel-Fatio (1850-1924), philologue français  ;
 Léon Morel-Fatio (1810-1871), peintre de marine français ;
 Arnold Morel-Fatio (1813-1887), conservateur de musée, historien et numismate vaudois.